

Patronyme 
 Johann Olav Koss (né en 1968), patineur de vitesse norvégien.
 Mathieu Koss (né en 1990), DJ français.
 Niki Koss (née en 1994), actrice américaine.

Divers 
 Koss Corporation, entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de casques, d'écouteurs et de matériel audio.
 Koss City, quatrième album du musicien français Lord Kossity.

Voir aussi